Сервер Minecraft () — это многопользовательский игровой сервер, реализующий мультиплеер в видеоигре Minecraft. Он может принадлежать одному игроку, команде или даже целому бизнесу. Можно запустить и держать сервер Minecraft на своём ПК. Но такой сервер, скорее всего, будет работать нестабильно из-за недостатка мощности обычного компьютера и конечно же, выключаться вместе с интернетом и компьютером, на котором находится. Поэтому, масштабные проекты Minecraft находятся на хостингах, гарантирующих безотказную и стабильную работу.

На большинстве серверов Minecraft есть своя администрация и свои правила. Администрация сервера следит за порядком и наказывает нарушителей его правил. Она имеет особые права, например команды, которые позволяют им менять время суток, телепортировать игроков и т. д. (некоторые команды добавляются плагинами). Бывают и сервера с отсутствием администрации и правил.

На только что созданном сервере есть только одна административная роль — оператор, который выдаётся через команду «/op <ник игрока>» (у оператора только 4 уровня прав — настраивается в файле «server.properties»).

Сервер Minecraft может быть лицензионным или пиратским (настраивается в файле «server.properties»). На лицензионные сервера Minecraft можно заходить только с официального лаунчера () Minecraft, а если заходить на них с пиратского (бесплатного, неофициального) лаунчера — будет ошибка: «Не удалось проверить имя пользователя». С пиратского лаунчера Minecraft можно заходить только на пиратские сервера, с официального — на те и на другие.

На сервере может быть установлен любой из следующих 5-ти режимов: творчество, выживание, приключение, наблюдение или хардкор. Администрация может сменять их игрокам в течение игры, используя команду «/gamemode <режим> [игрок]» (исключение: хардкор).

Для поиска подходящих игровых серверов существует несколько различных типо площадок:

 Игровые форумы
 Сайты-рейтинги серверов
 Социальные сети

Администраторы серверов размещают информацию об открытии собственных творений на веб-страницах.

История

Minecraft Classic: Java Edition 
31 мая 2009 года вышла версия 0.0.15a (Multiplayer Test 1) — первая версия Minecraft Classic, совместимая с возможностью мультиплеера.

Далее вышло ещё много обновлений серии MPT.

11/12 июля 2009 года вышла последняя версия из серии MPT — 0.0.23a_01.

3 августа 2010 года вышла версия Alpha 0.0.15 — первая версия Minecraft, позволяющая заходить на пользовательские сервера, вводя их IP-адрес в спец. строке. И в течение часа после обновления, 4 августа 2010 года появляется сервер MinecraftOnline и его карта «Freedonia» — старейший ли это сервер и серверная карта Minecraft — пока точно неизвестно. Но скорее всего — нет, ведь по некоторым данным, самый старый сервер Minecraft — Nerd.nu. Этот сервер появился 10 июня 2009 года, то есть через пару дней после выхода мультиплеера в Minecraft. Позже, 22 октября 2010 года появляется сервер Minr.org и ещё позже, в декабре 2010 года — 2b2t (или же 2builders2tools), чья серверная карта тоже считается самой старой.

Известные сервера

Minecraft: Java Edition 
2b2t
Hypixel 
Mineplex

Примечания

Ссылки 
 Скачать ядро сервера Minecraft с оф. сайта
 Официальный сайт Minecraft
 https://www.minecraft.net/ru-ru
 Рейтинг игровых серверов Minecraft
 Недомайнерс